Памятники С. А. Есенину установлены:
 Памятник Есенину — в Воронеже
 Памятники в Москве:
 Памятник Есенину на Есенинском бульваре
 Памятник Есенину на Тверском бульваре
 Памятник Есенину — в Орле
 Памятник Есенину — в Санкт-Петербурге